Теория заговора:
 Теория заговора — объяснение события, или ряда событий, или всей наблюдаемой картины действительности заговором.
 «Теория заговора» — американский фильм 1997 года.

См. также 
 Заговор (значения)